Dodson ist Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dodson (Arkansas), im Columbia County
 Dodson (Louisiana), im Winn Parish
 Dodson (Missouri), im Jackson County
 Dodson (Montana), im Phillips County
 Dodson (New Mexico), im Quay County – nicht mehr existent
 Dodson (Ohio), im Montgomery County
 Dodson (Oregon), im Multnomah County
 Dodson (Roane County, Tennessee)
 Dodson (White County, Tennessee)
 Dodson (Texas), im Collingsworth County
 Dodson (Virginia), im Patrick County
 Dodson Branch (Tennessee)
 Dodson Junction (West Virginia)
 Dodson Township (Ohio)

Personen:
 Aidan Dodson (* 1962), britischer Archäologe und Ägyptologe
 Betty Dodson (1929–2020), US-amerikanische Autorin und Sexualaufklärerin
 Calaway H. Dodson (* 1928), nordamerikanischer Botaniker
 Dorothy Dodson (1919–2003), US-amerikanische Speerwerferin, Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Eleanor Dodson (* 1936), australische Mathematikerin 
 Jason Dodson (* 1976), US-amerikanischer Musiker

 Marge Dodson (* ≈1935), US-amerikanische Jazzsängerin
 Matt Dodson (* 1971), australischer Basketballtrainer
 Mick Dodson (* 1950), australischer Jurist und Aktivist
 Patrick Dodson (* 1948), australischer Aktivist und Politiker
 Peter Dodson (* 1946), US-amerikanischer Paläontologe
 Robin Bell Dodson (* 1956), US-amerikanische Poolbillard-Spielerin
 Terry Dodson, US-amerikanischer Comiczeichner

Sonstiges:
 Dodson-Halbinsel, Halbinsel an der Orville-Küste des Ellsworthlands, Antarktika
 Dodson Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Dodson Rocks, Felsvorsprünge auf Single Island im Amery-Schelfeis vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Yerkes-Dodson-Gesetz, beschreibt die kognitive Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von unterschiedlichen allgemeinen nervösen Erregungsniveaus

im NRHP gelistete Objekte:
 Dodson Avenue Methodist Episcopal Church, in Fort Smith, Arkansas, ID-Nr. 06000082
 Dodson House, in Humboldt, Tennessee, ID-Nr. 82003969
 Dodson Memorial Building, in Springdale, Arkansas, ID-Nr. 92001118
 Dodson-Esquivel House, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 92000252

Siehe auch:
 Dotson